Протос (Света Гора), председник извршног већа Свете Горе
 Протос (измишљена раса), раса ванземаљаца у игри Старкрафт